21970 Tyle – asteroide della fascia principale 
 Tyle – altra denominazione di Tylis, antica città della Bulgaria